Mori kan syfta på:

Geografi

Mori Arinori, japansk statsman

Australien 
1 Mount Adolphus Island, ö, Queensland,

Indonesien 
4 Desa Mori, administrativ by, Jawa Timur,

Italien 
5 Mori, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Japan 
6 Mori, Shizuoka, kommun, Shizuoka prefektur, 
7 Mori, Hokkaido, kommun, Hokkaido prefektur, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar